NWI steht als Abkürzung für:

 Nationaler Wohlfahrtsindex, eine Kennzahl, die aus 20 Indikatoren errechnet wird und die Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Konsumdaten abbildet
 National Workrights Institute, eine US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation
 den Flughafen Norwich in Großbritannien nach dem IATA-Flughafencode
 Naturwissenschaftliche Informatik, ein Studiengang an der Universität Bielefeld

NWI